Otto Kappeler ist der Name folgender Personen:
* Otto Kappeler (Mediziner) (1841–1909), Schweizer Chirurg
 Otto Kappeler (Bildhauer) (1884–1949), Schweizer Bildhauer und Kunstpädagoge
 Otto Kappeler (Politiker) (1892–1959), Schweizer Kaufmann und Kantonsrat